

Geografia 
 Canton Waldstätten - cantone della Repubblica Elvetica

Persone 
 Egon von Waldstätten – militare e storico austriaco
 Georg von Waldstätten – generale austro-ungarico
 Nora Waldstätten – attrice austriaca

Pagine correlate 
 Waldstätte - nome collettivo dei cantoni primitivi della Svizzera di Svitto, Uri e Untervaldo